L4 puede referirse a:
 L4 (micronúcleo), una familia de micronúcleos de segunda generación para procesadores Intel i386.
 Haplogrupo L4 (ADNmt), un haplogrupo mitocondrial originario del África subsahariana.
 L4, un tipo de punto de Lagrange.
 Cuarta vértebra lumbar, una vértebra lumbar.
 Línea 4 de varios servicios de transporte público del mundo.
 La cuarta vértebra lumbar.
 El motor de cuatro cilindros en línea.